UFC Fight Night: Lewis vs. Spivak, также известный как UFC Fight Night 218, UFC on ESPN+ 76 или UFC Vegas 68 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 4 февраля 2023 года на спортивной арене «UFC Apex» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Сергей Спивак победил Деррика Льюиса удушающим приёмом в 1-м раунде.

Подготовка турнира 
Изначально организаторы планировали провести турнир в городе Сеул в Южной Корее. Ожидалось, что UFC Seoul станет одним из четырех международных мероприятий организации в первом квартале 2023 года и будет ориентирован на участие бойцов в основном из азиатского региона. Однако, 16 декабря 2022 года организаторы объявили, что турнир переносится на территорию США. При этом причина переноса официально не была указана. Вероятно перенос был связан с тем, что топовый южнокорейский боец Чон Чхан Сон (более известный по прозвищу "Корейский зомби"), который рассматривался организаторами в качестве потенциального хэдлайнера турнира, получил травму плеча и не мог принять участие в турнире.

Главные события турнира 
В качестве заглавного события турнира запланирован бой в тяжёлом весе, в котором должны встретиться бывший претендент на титул временного чемпиона и титул абсолютного чемпиона UFC в тяжёлом весе американец Деррик Льюис (#7 рейтинга) и Сергей Спивак (#12 рейтинга). Изначально этот поединок должен был возглавить турнир UFC Fight Night 215 в ноябре 2022 года. Однако, тогда в последний момент Льюис снялся из-за неозвученных проблем со здоровьем (которые не были связаны с COVID-19 или со сгонкой веса) и бой был отменён, а впоследствии переназначен на новую дату.

На турнире запланированы четыре финальных поединка 2-го сезона шоу Road to UFC (азиатский аналог шоу The Ultimate Fighter) в лёгкой, полулёгкой, легчайшей и наилегчайшей весовых категориях.

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов перед турниром.

Все бойцы показали вес в лимитах своих весовых категорий.

Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира.

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: не присуждался
 Выступление вечера: Сергей Спивак, Аншул Джубли, Ринья Накамура и Татсуро Таира

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
7 февраля после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

См. также 

 2023 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Счылки 
 

Турниры UFC Fight Night